Лете́р () — муніципалітет у Франції, в регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 75 км на південний схід від Пуатьє, 65 км на північний схід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 208 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 465,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки

Посилання 

 Летер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Летер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Шаранта